Dit is de wereldranglijst van maart 2007 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 14 maart 2007.

Mannen 03